Princeton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer, znane z uniwersytetu
 Princeton – potoczna nazwa Uniwersytetu w Princeton

Inne miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Princeton – miejscowość spisowa w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Princeton – miejscowość spisowa w stanie Idaho, w hrabstwie Latah
 Princeton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Princeton – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Princeton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Princeton – miejscowość spisowa w stanie Kalifornia, w hrabstwie Colusa
 Princeton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Princeton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Caldwell
 Princeton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Princeton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Princeton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Princeton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Princeton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Princeton – miejscowość spisowa w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Laurens
 Princeton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Princeton – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mercer
 Princeton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Princeton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Princeton (ang. Princeton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Princeton (ang. Princeton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Princeton (ang. Princeton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Princeton (ang. Princeton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Princeton (ang. Princeton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Princeton (ang. Princeton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Princeton (ang. Princeton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Princeton (ang. Princeton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Princeton (ang. Princeton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake